Шанван може да се односи на:

 Шанван (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Шанван (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Шанван ле Мулен, насељено место у Француској, у департману Ду